Birech ist der Familienname folgender Personen:

 Jairus Kipchoge Birech (* 1992), kenianischer Hindernisläufer
 Joseph Kiptoo Birech (* 1984), kenianischer Langstreckenläufer